Gilkyson ist der Familienname folgender Personen:

 Eliza Gilkyson (* 1950), US-amerikanische Folksängerin
 Terry Gilkyson (1916–1999), US-amerikanischer Komponist und Sänger

Siehe auch:
 Gilkison Falls